Herresingleturneringen ved French Open 2013 var den 112. herresingleturnering ved French Open i tennis. Mesterskabet blev vundet af den forsvarende mester Rafael Nadal, som i finalen besejrede sin landsmand David Ferrer, der var i en grand slam-finale for første gang, med 6-3, 6-2, 6-3. Dermed vandt Nadal French Open i herresingle for fjerde år i træk, og for ottende gang i alt. Ham blev samtidig den første mandlige tennisspiller, der vandt den samme grand slam-titel i herresingle otte gange. Det var samtidig Nadals 12. grand slam-titel i karrieren, og dermed kom han op på siden af Roy Emerson med hensyn til vundne grand slam-titler.

For første gang i en grand slam-turnering siden French Open 2010 var Novak Djokovic og Rafael Nadal blevet placeret i samme halvdel af lodtrækningen. I deres semifinale spillede de en bemærkelsesværdig lang kamp, der varede 4 timer og 37 minutter, inden spanieren til slut sejrede med 6-4, 3-6, 6-1, 6-7, 9-7.

Tommy Robredo tabte i kvartfinalen til David Ferrer, men inden da havde han bl.a. vundet tre kampe i træk efter at have været bagud med 0-2 i sæt: i anden runde mod Igor Sijsling (6-7, 4-6, 6-3, 6-1, 6-1), i tredje runde mod Gaël Monfils (2-6, 6-7, 6-2, 7-6, 6-2) og i fjerde runde mod Nicolás Almagro (6-7, 3-6, 6-4, 6-4, 6-4). Robredo blev dermed den første spiller, der i tre grand slam-kampe i træk kom tilbage og vandt efter at have været to sæt bagud, siden Henri Cochet opnåede det samme i kvartfinalen, semifinalen og finalen i Wimbledon-mesterskaberne i 1927.

Hovedturnering

Spillere 
Hovedturneringen har deltagelse af 128 spillere. Heraf havde 104 spillere kvalificeret sig i kraft af deres ranglisteplacering pr.  2013, seksten spillere havde spillet sig gennem kvalifikationen, mens otte spillere havde modtaget et wildcard (WC). Efterfølgende meldte tre spillere afbud, hvilket gav plads til tre lucky losers fra kvalifikationen.

Resultater

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første til tredje runde

Se også 
 French Open 2013 (damesingle)
 French Open 2013 (herredouble)
 French Open 2013 (damedouble)
 French Open 2013 (mixed double)

Kilder / eksterne henvisninger 
 French Open

Noter 

Herresingle 2013
2013